Amleto Frignani – calciatore italiano
 Giovanni Frignani – ufficiale e partigiano italiano
 Giuseppe Frignani – banchiere, dirigente d'azienda e politico italiano